Ab van der Steur, Nederlandse kleermaker, historicus, publicist en antiquaar
Ad van der Steur, Nederlands architect
Adrianus van der Steur, Nederlands architect
Albert Johan van der Steur, Nederlands architect
Ard van der Steur, Nederlands politicus
Job van der Steur, Nederlands politicus en burgemeester
Johan Adrianus Gerard van der Steur, Nederlands architect, hoogleraar en rector magnificus
Pa van der Steur, Nederlands zendeling